Мака́р Евсе́вьевич Евсе́вьев (Коба́ев) , Малые Кармалы, Симбирская губерния — 10 мая 1931, Казань) — эрзянский учёный, просветитель, педагог. Профессор (1921), коллежский советник.

Биография

Происхождение 
Родился в крестьянской семье. По национальности эрзя. Отец — Евсевий Тихонович Кобаев, мать — Ирина Петровна, по мужу Кобаева.

Окончил Шераутское начальное училище (1876), Казанскую учительскую инородческую семинарию (1883), историко-филологический факультет Казанского университета (1892). Ученик Н. И. Ильминского и Н. А. Бобровникова.

С 1892 года работал учителем и наставником подготовительного класса Мордовского образцового начального училища при Казанской семинарии. В 1919 году был арестован, освобождён благодаря ходатайству Наркомпроса РСФСР.

С 1920 года — заведующий отделом, научный сотрудник Казанского краеведческого музея. Одновременно преподавал историю и этнографию эрзян и мокшан, эрзянский и мокшанский языки в высших и средних учебных заведениях Казани (Восточная академия, Восточный педагогический институт, Казанский педагогический университет и др.). В 1920-х годах был организатором Центральных курсов мордовских учителей в Москве (1926—1928), первых 3-годичных курсов в Казани, краткосрочных курсов в Нижнем Новогороде, Самаре, Саранске, Саратове, Симбирске.

Первый просветитель эрзянского и мокшанского народов 
Евсевьев — первый учёный-энциклопедист и просветитель эрзянского и мокшанского народов. Он положил начало широким русско-мордовским связям. Сотрудничал с филологами Ф. Д. Батюшковым, А. А. Шахматовым, Д. В. Бубрихом, этнографами Н. Ф. Катановым, И. Н. Смирновым, Б. Ф. Адлером, педагогами и методистами Н. А. Бобровниковым, Н. В. Никольским, И. С. Михеевым, финскими учёными Х. Паасоненом, А. Гейкелем и др.

С именем Евсевьева связан новый этап в развитии мордовской письменности, национального самосознания. На основе изучения разговорного языка он создал «Образцы мордовской народной словесности», написал первые буквари для мокши (1892) и эрзи (1897) и был соавтором первого советского букваря для эрзи «Тундонь чи» — «Весенний день». Осуществил целостный подход к изучению эрзянского и мокшанского языков в монографиях «Основы мордовской грамматики» (1928), «Эрзянь-рузонь валкс» («Эрзянско-русский словарь», М., 1931). Евсевьев занимался переводческой деятельностью: именно он перевёл более 10 вероучительных и учебных книг.

Полевая работа 
В фольклорных экспедициях собрал богатейший материал по устно-поэтическому творчеству мокшанского и эрзянского народов, стал первым национальным фотографом, зафиксировавшим многообразие бытовой культуры данных народов. Участвовал во Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде (1896), Всемирной выставке в Париже, на которой женский эрзянский костюм, привезенный М. Е. Евсевьевым, был удостоен золотой медали.

Собранные им коллекции одежды, украшений и иных предметов быта мокшан и эрзян, а это более 500 предметов хранятся в центральных музеях г. Москвы, С-Петербурга, Казани, Саранска, Гамбурга, Парижа, Хельсинки.

Память 

Имя Макара Евсевьевича Евсевьева присвоено:
 Мордовскому государственному педагогическому институту;
 филиалу № 1 Централизованной городской библиотечной системы для взрослых городского округа Саранск
 улице г. Саранска;
 Малокармалинской средней общеобразовательной школе.

В Мордовском государственном педагогическом институте ежегодно проводится научно-практическая конференция «Евсевьевские чтения».

В селе Малые Кармалы Чувашской Республики установлен бюст Макара Евсевьева.

Источники и библиография

Сочинения 
1888 год
 Крещение Руси при святом князе Владимире. На эрзянском наречии мордовского языка (В память 900-летия крещения Руси).- Казань: Изд. ПМО, 1888. — 20 с.
1892 год
 Букварь для мордвы-мокши с присоединением молитв и русской азбуки. — Казань: Типо-литогр. Казанского Императорского ун-та, 1892. — 53 с.
 Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки-Казань; Типо-литогр. Казанского Императорского ун-та, 1892. — 47 с.
 Мордовская свадьба // Живая старина. — СПб., 1892. Кн. 2. Вып. 2. Отд. 2. — С. 98-117.
 Первоначальный учебник русского языка для мордвы-мокши. — Казань: Изд. ПМО, 1892. — 159 с.
 Первоначальный учебник русского языка для мордвы-эрзи. — Казань. Изд. ПМО, 1892. — 159 с.
1893 год
 Мордовская свадьба // Живая старина. — СПб., 1893. Кн. 3. Вып. 2. Отд. 2. — С.211—219.
1894 год
 Букварь для мордвы-эрзи с присоединением молитв и русской азбуки. 2-е изд. — Казань: Типо-литогр. Казанского Императорского ун-та, 1894. — 54 с.
1895 год
 Священная история Ветхого завета на эрзянском наречии мордовского языка,- Казань: Изд. ПМО, 1895. — 75 с.
1897 год
 Букварь для мордвы-мокши с присоединением молитв и русской азбуки. 2-е изд. — Казань: Типо-литогр. Казанского Императорского ун-та, 1897. — 56 с.
 Молитвенник на эрзянском наречии мордовского языка. — Казань: Изд. ПМО, 1897. — 16 с.
 Образцы мордовской народной словесности. Мокшанские песни //Известия ОАИЭ. Т.14. Вып. 1- Казань: Типо-литография Казанского Императорского ун-та, 1897. — 32 с.
 Первоначальный учебник русского языка для мордвы-мокши. 2-е изд. -Казань: Изд. ПМО", 1897. — 149 с.
 Первоначальный учебник русского языка для мордвы-эрзи. 2-е изд.- Казань: Изд. ПМО, 1897. — 149 с.
1900 год
 Священная история Ветхого завета на мокшанском наречии мордовского языка. — Казань: Изд. ПМО, 1900. — 75 с.
1914 год
 Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии // Живая старина. 1914. Кн. 23. Вып. 1-2. — 44 с.
 Отчет о командировке в Самарскую и Казанскую губернии для изучения говоров мордовского языка. — Казань, 1914. — 17 л.
1923 год
 Тундонь чи / Е. В. Скобелев, М. Е. Евсевьев, Г. К. Ульянов.- М.-Л: ГИЗ, 1923. — 47 с.
1925 год
 Мордва Татреспублики // Материалы по изучению Татарстан.- Казань, 1925. Вып. П. — С.179—196.
 Эрзянь и мокшень кезэрень эрямодост // Якстере теште.- М., 1925. — 21 июля.
1928 год
 Основы мордовской грамматики. = Эрзянь грамматика. С прилож. образцов мокшанских склонений и спряжений. — М.: Центриздат, 1928. — 446 с.
 Эрзянь морот — М.: Центриздат, 1928. — 184 с.
 Эрзянь ёвкст (скаскат) — М.: Центриздат, 1928. — 137 с.
1931 год
 Мордовская свадьба. Ульяновская (б. Симбирская) губерния, село Малые Кармалы Вып. 1.- М.: Центриздат, 1931. — 311 с.
 Основы мордовской грамматики = Эрзянь грамматика.- 2-е изд., испр.- М.: Центриздат, 1931. — 240 с.
 Письмо П. В. Шапошникову // Якстере Теште. −1931. — 9 мая.
 Эрзянь свадьба.-М.: Центриздат, 1931.Вып. 1. — 311 с.
 Эрзянь-рузонь валке = Мордовско-русский словарь,- М.: Центриздат, 1931. — 227 с.
1961 год
 Народные песни мордвы // Избр. труды: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1961. Т.1. — 384 с.
1963 год
 Народные песни мордвы // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1963. Т.2. −527 с.
 Основы мордовской грамматики // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1963. Т.4. — 472 с.
1964 год
 Мордовские народные сказки и загадки // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во. 1964. Т. З. — 411 с.
 Отчет инструктора мордовского подотдела Наркомнаца М. Евсевьева по командировке его в Чувобласть, Татреспублику и Нижегородскую губернию с 17-го декабря 1921 г. //Сов. Мордовия. 1964,- 31 января.
1966 год
 Братчины и другие религиозные обряды мордвы Пензенской губернии // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т.5. — С.342-384.
 Мордва Татреспублики // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т.5. — С.385-407.
 Мокшанская свадьба. (Вариант первый) // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т.5. — С.408-427.
 Мокшанская свадьба. (Вариант второй) // Избр. пруды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-ио, 1966. Т.5. — С.428-458.
 Мордовская свадьба // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т.5. — С.7-442.
 Письма // Избр. труды.: В 5 т. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1966. Т.5. — С. 459—499
1975 год
 Мокшанская свадьба селений бывшего Симбирского уезда // Устно-поэтическое творчество мордовского народа: В 8 т. — Саранск, 1975. Т.6 -Ч.2. — С.343—377.
 Level A.A. Sahmatovhoz // Medveenek a Keleti Finnugor Nepek Irodaalmanak Kistukrc Europa Konyvkiado Budapest, 1975. — C.817-822.
1982 год
 Как начинался Нижний Новгород // Легенды и предания Мордвы — Саранск, 1982. — С.61-63.
 Каменная девушка // Легенды и предания Мордвы — Саранск, 1982. — С.35-36.
 Предания о царе Тюштяне // Легенды и предания мордвы — Саранск, 1982. — С.51-56.
1990 год
 Мордовская свадьба. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1990. — 384 с.

О нём 
 Беззубов В. И. Документы о жизни и научной деятельности М. Е. Евсевьева. Саранск, 1950.
 Беззубов В. И. Научно-педагогическая деятельность Макара Евсевьевича Евсевьева. — Саранск: Мордов. кн. изд., 1960.
 Бибин М. Т., Осовский Е. Г. Макар Евсевьевич Евсевьев // Просветители и педагоги Мордовского края. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1986. — С.45-59.
 Бибин М. Т., Осовский Е. Г. Макар Евсевьевич Евсевьев — первый мордовский учёный, просветитель и педагог. (В помощь лектору). — Саранск, 1988.
 Воробьев Н. И. Макар Евсевьевич Евсевьев // СЭ. 1931. № 3/4. С. 187—189.
 Жиганов М. Ф. М. Е. Евсевьев — историк родного края. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1990.
 Научное наследие М. Е. Евсевьева и современность: Межвузовский сб. науч. трудов. Саранск, 1992.
 Научное наследие М. Е. Евсевьева в контексте национального просвещения Поволжья. — Саранск, 2004.
 М. Е. Евсевьев: Жизнь мордвы в фотографиях: Фотоальбом. Сост. А. С. Лузгин и др. Саранск, 2004.
 Осовский Е. Г., Зеткина И. А. Макар Евсевьевич Евсевьев: просветитель, учёный, педагог / Мордов. гос. пед. ин-т. — Саранск: Тип. «Крас. Окт.», 2003. — 172 с.
 Шахматов А. А. О работах М. Е. Евсевьева // Отчет Императорского Русского Географического общества за 1915 г. М., 1916. С. 72—74.

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Буинском уезде
Выпускники Казанского университета
Персоналии:Ибресинский район